Golf har flere betydninger:

 Golf – en sportsgren.
 Frisbee golf - en sportsgren.
 Golf (farvand) – en større bugt eller fjord.
 Golf (bilmodel) – en mindre bilklasse opkaldt efter Folkevogns VW Golf.

Se også 
 NATO's fonetiske alfabet – hvor golf bruges for bogstavet G.
 Golfstrømmen – en varm havstrøm, der starter i den Mexicanske Golf.
 Golfkrigen (flertydig) – flere krige omkring den Persiske Bugt.